Johann Christoph Pfennig ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Pfennig (Orgelbauer) (um 1700–nach 1761), deutscher Organist und Orgelbauer in der Niederlausitz
 Johann Christoph Pfennig (1724–1804), deutscher Pfarrer und wissenschaftlicher Autor in Stettin

Siehe auch:
 Johann Christian Pfennig